Филип Морен Френо (, 2 января 1752, Нью-Йорк — 18 декабря (либо 19 декабря) 1832, Мидлтаун-Пойнт, штат Нью-Джерси) — американский поэт, публицист, редактор.

Ранние годы 
Френо был старшим из пяти сыновей гугенота Пьера Френо (Pierre Freneau, 1718—1767) и шотландки Агнес Уотсон (Agnes Watson, 1727—1817). Вырос в округе Монмут штата Нью-Джерси. После смерти отца поступил в 1768 году в колледж в Принстоне (ныне Принстонский университет), где изучал религию. Окончил его в 1771 году, написав поэтическую «Историю пророка Ионы» («History of the Prophet Jonah») и совместно с  сатирическое произведение «Паломничество отца Бембо в Мекку» («Father Bembo’s Pilgrimage to Mecca») и поэму «Восходящая слава Америки» (1771).

Во время учёбы в колледже Френо дружил с будущим президентом США Джеймсом Мэдисоном. Эти отношения позже оказали значительное влияние на карьеру Френо в газете «The National Gazette».

После окончания колледжа Френо недолго занимался преподаванием, изучением теологии. С началом в 1775 году Войны за независимость написал ряд антибританских произведений, получив широкую известность. В 1776 году поселился на острове Санта-Крус в Вест-Индии, создал произведения, описывающие красоту природы — поэмы «Красоты Санта-Круса» (1776), «Дом ночи» (1779).

В июле 1778 года вернулся на материк и стал членом команды каперов. Дважды арестовывался англичанами, во второй раз провёл шесть недель в плену в плавучей тюрьме, содержание под стражей подорвало здоровье Френо. Свой тюремный опыт он описал в поэме «Британская плавучая тюрьма» (1781).

В 1781—1783 годах работал на почте в Филадельфии, продолжая заниматься сочинительством. С этих времён его стали назвать «поэтом американской революции» (). В 1784 году стал капитаном брига, совершавшего плавания по Карибскому морю. В 1786 году был издан его первый сборник «Стихи».

Публицистическая деятельность 
15 апреля 1790 года Френо женился на Элеонор Форман (Eleanor Forman, 1768—1850). В 1790—1791 годах работал помощником редактора в газете «New York Daily Advertiser». В 1791 году госсекретарь США Томас Джефферсон предложил Френо должность переводчика в Госдепе в Филадельфии, а также стать редактором газеты «The National Gazette», которая был средством борьбы Мэдисона, Джефферсона и других  республиканцев с федералистами.

В 1793 году Френо ушёл в отставку и переехал в Мидлтаун-Пойнт, проживал также в Нью-Йорке. Был редактором газет «Jersey Chronicle», «The Time-Piece».

Библиография 

 История пророка Ионы (History of the Prophet Jonah, 1771)
 Восходящая слава Америки (The Rising Glory of America, 1771)
 Американская деревня (The American Village, 1772)
 Монолог генерала Гейджа (General Gage's Soliloquy, 1775)
 Исповедь генерала Гейджа (General Gage's Confession, 1775)
 Красоты Санта-Круса (The Beauties of Santa Cruz, 1776)
 На высадку гессенских наемников (On a Hessian Debarkation, 1776)
 Америка независима (America Independent, 1778)
 Дом ночи (The House of Night, 1779)
 Британская плавучая тюрьма (The British Prison Ship, 1781)
 В память храбрых американцев (To the Memory of the Brave Americans, 1781)
 Стихи (The Poems, 1786) — сборник
 Индейское кладбище (The Indian Burying Ground, 1788)

Русские переводы 

 Френо Ф. Совет сочинителям. Пер. А. Мулярчика. // Эстетика американского романтизма. М.:Искусство, 1977. С. 25-29.

Источники 

 «Френо Филип Морен». БСЭ, 3-е издание.
 «Freneau, Philip». Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica 2007 Ultimate Reference Suite.
 Coll. 21: Philip Freneau Collection, 1661 - 1939 
 ФЭБ: Коренева. Революционная поэзия. Френо. Прозаические жанры ... — 1988
 КГБ: Писатели США. Краткие творческие биографии

Поэты США
Родившиеся в Нью-Йорке
Умершие в Нью-Джерси